Speirs ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Speirs (1889–1926), britische Freistil-Schwimmerin 
 Bill Speirs (1952–2009), britischer Geschäftsmann und Gewerkschafter
 Brett Speirs (* 1983), neuseeländischer Eishockeyspieler
 David Speirs (* 1961), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Ronald Speirs (1920–2007), Offizier der US Army
 Steve Speirs (* 1965), walisischer Schauspieler, Produzent und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Spears
 Speers
 Spiers